El Club Atlético San Martín de El Bañado es una entidad deportiva situada en el San Isidro, San Isidro (Catamarca).

Su actividad principal es el fútbol y en la actualidad se encuentra en la Primera División de la Liga Chacarera de Fútbol.

Historia 
Seguramente quienes fundaron el Club Atlético San Martín, no imaginaron que su proyecto con el correr de los años iba a convertirse en la institución de mayor prestigio provincial y menos aún que este iba a lograr el reconocimiento tanto de medios e instituciones a nivel nacional. 
El 3 de abril de 1942 un grupo de vecinos del barrio El Bañado fundaron el Club Atlético San Martín y designaron como presidente al Sr.Juan Puente, iniciando así la primera etapa del club que hoy en día es la pasión del pueblo chacarero. 
La primera sede se encontraba en la calle Tomás Vergara, en el barrio El Bañado y luego se mudó un par de cuadras a la Calle Ramírez de Velasco, lugar en el que se encuentra actualmente y en donde, además de que los deportistas que representan a la institución entrenan, es el lugar que alberga a toda la comunidad.

Sin dudas los mayores logros de la institución chacarera están relacionados con el deporte más popular de la Argentina, el fútbol. El "santo" desde de sus comienzos ha ejercido una hegemonía casi total en el fútbol de las chacras, siendo así el club que más títulos ha logrado en la historia de la Liga Chacarera y el único club que nunca perdió la categoría. 
La historia marca a San Martín como sinónimo de buen fútbol, en especial desde la época en donde empezó a desplegar su juego, ya no solo en Valle Viejo, sino cuando se trasladaba a la capital provincial para mantener, en esos momentos, los primeros clásicos entre chacareros y capitalinos. Los equipos de San Martín se caracterizaban, además de la garra habitual de sus jugadores, por el exquisito juego que practicaban, imprimiendo así una filosofía de juego que se mantiene en la actualidad y que distingue tanto a los equipos mayores como a las inferiores del "santo" de El Bañado.Basta recordar algunos jugadores de gran pie, algunos con varios años en el club  (Naranjo y el Barón Vergara), otros que dejaron su sello de calidad a pesar de haber jugado pocas temporadas  (Franco Ferioli).

Pero el coloso de Las Chacras no se conformó sólo con ser el equipo con más logros a nivel local y fue en busca de un reconocimiento a nivel nacional. Esto lo logró sobre todo durante la temporada 84/85, en donde revivió otro clásico entre chacareros y capitalinos cuando eliminó a San Lorenzo de Alem. En ese campeonato San Martín demostró su estirpe de gran equipo y luego de superar todas las instancias, enfrentó en la final a Central Norte de Salta, con quien perdió de visitante y empató de local, resultado que dejó al Santo en las puertas de jugar en los viejos Torneos Nacionales, por entonces la Primera División del fútbol nacional.
El regreso a los primeros planos en competencias nacionales fue en el torneo del interior de la temporada 92/93, en la que el "Gigante de Las Chacras" cumplió con otra fantástica campaña. Ese equipo sin dudas quedará marcado para siempre en la memoria de todos los hinchas del verde, por sus épicos triunfos frente a varios favoritos, entre ellos a Wander's de Entre Ríos, que contaba con un poderosísimo equipo. El "santo" llegó a las semifinales en donde quedó eliminado luego de enfrentar a uno de los tradicionales equipos del fútbol nacional, Chacarita Juniors. De esta manera cumplió la campaña que representa lo mejor del fútbol catamarqueño en esta clase de competiciones y es una de las razones por la cual el verde de las chacras es el club más grande de toda la provincia. La base de ese equipazo del santo estaba integrada por: Raúl "El Loco" Juárez, Pablo Guzmán, Víctor Jalil ,Jorge Figueroa, Alejandro Vergara , el "Pato" Iriarte, José Barrera, José Umaño, Marcelo Cano, Juan Mongelo, Víctor Reyes y Francisco Acuña.

Luego llegó el torneo del interior en la temporada 94/95, donde el equipo no logró superar la segunda ronda, y más tarde los torneos Argentino B 98/99 y 2002/2003 en los que cumplió labores irregulares, disputando encuentros de alto nivel y actuaciones menos felices que determinaron la eliminación. En el 2004/2005 participó del torneo Argentino B VIP, en donde disputó los cuarto de final. En el año 2008, participó en el Torneo del Interior, donde quedó fuera del certamen en segunda ronda. La última vez que tomó parte de un torneo organizado por AFA fue en el año 2018, en el Federal C, donde quedó fuera del certamen en segunda ronda.
En la actualidad San Martín disputa La Liga Chacarera de Fútbol y más allá de un resultado puntual, lo concreto es que el "santo"siempre aparece entreverado entre los mejores equipos del interior del país.
Con su atuendo albiverde el "santo chacarero" se convirtió en las últimas décadas en un habitué de los certámenes interprovinciales.

Jugó el Torneo Regional Amateur 2020/21.

Presidentes

Participación en torneos nacionales 
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; margin:0 left; font-size: 13px"
|-
!colspan="12" style="with: 200%;" align=center | Temporadas en el Torneo de AFA
|- align=center bgcolor=white style="color:black"
!rowspan="2"|Competencia
|-
 !Posición
 !PJ
 !PG
 !PE
 !PP
 !GF
 !GC
 !Dif
|-
|- align=center
|Torneo Regional 1982/83
|Cuartos de final||8||3||4||1||10||10||00
|-align=center
|- align=center bgcolor=gold
|Torneo Regional 1984/85
|Final||12||4||3||3||20||18||00
|-align=center
|Torneo del Interior 1992/93
|Final||00||00||0||00||00||00||00
|-align=center
|Torneo del Interior 1994/95
|Final||00||00||0||0||0||00||00
|-align=center
|Torneo Argentino B 1998/99
|A Confirmar||00||00||0||0||00||00||00
|-align=center
|- align=center bgcolor=gold
|Torneo Argentino B 2002-03
|A Confirmar||00||00||0||0||00||00||00
|-align=center
|Torneo Argentino B 2004-05
|Cuartos de Final||00||00||0||0||00||00||00
|-align=center
|Torneo del Interior 2008
|Octavos de final||00||00||0||0||00||00||00
|-align=center
|Torneo del Interior 2014
|Semifinal||00||00||0||0||00||00||00
|-align=center
|Torneo Federal C 2018
|Octavos de final||00||00||0||0||00||00||00
|-align=center

|- align=center bgcolor=
!Total
! 11 Participaciones
! 126
! 49
! 33
! 45
! 196
! 176
! 00

Plantel 2022

Defensores: Cristian Agüero (Par.) y Santiago Torres: ex Defensores de Esquiú, Facundo Martín Villafañe: ex Sportivo Peñarol (Chimbas)

Volantes: Héctor Simón Acosta: ex San Lorenzo de Alem, Alexis Vega: ex Deportivo El Bañado (Bañado de Ovanta), Alejo Zurita: Inferiores 

Delanteros: Saúl Ismael Castro: ex Andino (LR), Luis Eduardo Seco: ex San Lorenzo de Alem

Máximas Goleadas en AFA 

En Torneos Regionales

 A favor
 9-0 a  Social Pinto de Añatuya por el Torneo Regional 1985
 6-1 a  Boca Juniors de Añatuya por el Torneo Regional 194/85
 4-0 a  Dos Leones de Frías por el Torneo Regional 194/85 

 En contra
 4-0 contra  Club Atlético Sarmiento (La Banda) por el Torneo Regional 1985
 4-0 contra  Boca Juniors de Añatuya por el Torneo Regional 194/85
 3-0 contra  Club Atlético Central Norte (Salta) por el Torneo Regional 1984/85

En Torneos del Interior - Federal C

 A favor
 6-0 a  Platense de Añatuya  por el Torneo del Interior 1992/93
 5-2 a  Rioja Juniors F.C por el Torneo del Interior 1992/93 
 5-0 a  Club Sportivo Villa Cubas por el Torneo Federal C 2018

 En contra
 7-0 contra  Central Argentino (La Banda) por el Torneo del Interior 2008
 6-0  contra  Club Atlético San Martín (San Juan)  Torneo del Interior 1994/95
 4-0  contra  Club Atlético Juventud Unida Universitario  Torneo del Interior 1994/95

En Torneos Argentino B

 A favor
 7-0 a  Estudiantes de El Puesto  por el Torneo del Argentino B 2002
 5-0 a  Defensores de La Falda por el Torneo Argentino B 1998/99 
 3-1 a  Altos Hornos Zapla por el Torneo del Argentino B 2004/05

 En contra
 4-0 contra  Club Sportivo y Biblioteca Atenas por el Torneo Argentino B 1998/99
 4-1  contra  Concepción Fútbol Club  Torneo Argentino B 2004/05
 3-0  contra  Club Atlético San Martín (Tucumán)  Torneo Argentino B 2004/05

Instalaciones

Predio Deportivo "Ingeniero Raúl Erasmo Colombo 

La vida institucional de San Martín cumplió diversas etapas. En 1973 se inició una que sería fundamental para el despegue definitivo en lo que a su crecimiento se refiere, cuando el Ingeniero Raúl Erasmo Colombollegó a la presidencia del club, acompañado por un grupo que estaba dispuesto a trabajar fuerte para lograr lo que para muchos se asemejaba a una misión imposible.

 Tres canchas de fútbol reglamentarias de fútbol, que son utilizadas por el plantel de primera y las divisiones inferiores, además, dos canchas de fútbol 5, de las cuales una cuenta con luz artificial.
 Programa de reforestación en los accesos principales y en los alrededores del predio
 Remodelación y reacondicionamiento de sanitarios.
 Cantina - bufet abierta durante todas las jornadas deportivas y recreativas

Para las distintas expectativas de los socios, el club, cuenta con diversas disciplinas deportivas:

 Futbol
 Futbol Femenino
 Hockey
 Vóley
 Patín

Comisión directiva 
Actualizado hasta el 24 de Noviembre de 2017

El 24 de noviembre de 2017, San Martín de El Bañado realizó su asamblea ordinaria donde, sus socios le dieron continuidad al Ing. Raúl Colombo como presidente de la Institución. Él mismo, será acompañado con el resto de una comisión directiva renovada en un 80% en su totalidad. La novedad, fue la vuelta de Raúl Bracamonte luego de varios años afuera de la comisión del "Santo".

La Comisión Directiva de San Martín quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente:
 Ing. Raúl Erasmo Colombo
Vicepresidente :
 Rafael Vergara
Secretario:
 Franco Ríos
Secretario de Actas:
 Daniela Corzo
Tesorero:
 Héctor Tarraga
Tesorero:
 Juan Celin Balut
Protesorero:
 José Ahumada
Vocales Titulares: 
 Carlos Colombo
 Ariel Díaz
 Elías Barrionuevo
Vocales Suplentes:
 Carlos Pereira
 Raúl Díaz
 Griselda Tapia
Revisores De Cuenta:
 Omar Leal.
 Luciano Colombo
 Raúl Bracamonte
 Vanesa Luján
 Laura Flores

Rivalidades 
San Martín mantiene rivalidad con el Club Obreros de San Isidro, en el cual disputan el "Clásico de Valle Viejo".
También tiene rivalidad con el Club Defensores de Esquíu.

Véase también 

 Fútbol en Argentina

Enlaces externos 
 
 Facebook oficial
 Instagram oficial
 Partidos y noticias en Botineros Diario

Equipos de fútbol fundados en 1942
Clubes de la provincia de Catamarca
Liga Chacarera de Fútbol
Equipos de fútbol de ligas regionales de Argentina
Departamento Valle Viejo